Быкадоров, Владимир:

 Быкадоров, Владимир Исаакович (1923—2018) — деятель НТС.
 Быкадоров, Владимир Фёдорович (1949—2009) — советский и российский учёный.